Il singolare del torneo di tennis Budaors Clay Court Championships 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Diego Moyano che ha battuto in finale Jiří Vaněk 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Victor Hănescu (primo turno)
 Jiří Vaněk (finale)
 Diego Moyano (Campione)
 Radoslav Lukaev (quarti di finale)

 Marcelo Charpentier (semifinali)
 Melvyn Op Der Heijde (primo turno)
 Roberto Álvarez (secondo turno)
 Daniel Andersson (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budaors Clay Court Championships 2002